Todirești je název více míst v Rumunsku:

 Todirești (župa Iași) – obec v župě Iași
 Todirești (župa Suceava) – obec v župě Suceava
 Todirești (župa Vaslui) – obec v župě Vaslui